Северные Марианские Острова включают в себя 14 островов, входящих в архипелаг Марианских островов и расположенных в Тихом океане в Микронезии. Общая площадь суши составляет 463,63 км². Численность населения — 53 883 человек (2010 год).

Примечания 

Марианские острова
Северные Марианские острова